Bijela - boja

Rijeke:
 Bijela (pritoka Pakre), pritok Pakre
 Bijela (pritok Neretve), pritok Neretve
 Bijela (Karinsko more), rječica koja utječe u Karinsko more 

Naselja u Hrvatskoj:
Bijela (Sirač), naselje u općini Sirač

Naselja u BiH:
 Bijela (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Bijela (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica
 Bijela (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Bijela (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Naselja u Crnoj Gori:
 Bijela (Herceg-Novi, Crna Gora), mjesto u općini Herceg-Novi, Boka kotorska, Crna Gora

Vidi i: 
 Bijela rijeka
 Bijela (rijeka)